La nazionale Under-17 di pallavolo femminile dell'Italia è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo dell'Italia con un'età inferiore di 17 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione Italiana Pallavolo.

Rosa 
Segue la rosa delle giocatrici convocate per il campionato europeo Under-17 2022.

Risultati

Campionato europeo Under-17 

Dal 1995 al 2017 giocato con la nazionale Under-18.

Collegamenti esterni
 

 U-17
Italia